Аллсвенскан 2017 () — 93-й сезон чемпионата Швеции по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 1 апреля и закончился 5 ноября 2017 года. В чемпионате приняли участие 16 команд. Чемпионский титул защитил «Мальмё».

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Хельсингборг», «Ефле» и «Фалькенберг». Их заменили «Сириус» и «АФК Юнайтед», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Суперэттан 2016, а также «Хальмстад», занявший 3-е место в Суперэттан и победивший «Хельсингборг» в стыковых матчах.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры 

Чемпионат Швеции по футболу
Спорт в Швеции в 2017 году
Швеция